Alte Poststraße steht für:

 Alte Poststraße (Graz), Teil der Straße Wien–Triest
 Hauptstraße Wien–Triest, Magistrale in Österreich-Ungarn